Miejscowości w Polsce:
 Szulborze Wielkie, siedziba Gminy Szulborze Wielkie
 Szulborze-Koty
 Szulborze-Kozy